Fisticuffs – cortometraggio del 1928 diretto da Henry W. George (Lupino Lane) (1928)
Fisticuffs – cortometraggio del 1938 diretto da David Miller 
Fisticuffs – cortometraggio del 2014 diretto da Patrick L. Coe